Příjmení Drummond nosí více významných osobností:

 Anabella Drummondová (1350–1401) – manželka Roberta III. Skotského a skotská královna
 Brian Drummond (* 1969) – kanadský komik, herec, a zpěvák
 Domingo Drummond (1957-2002) - honduraský fotbalista
 Eric Drummond (1876–1951) – britský diplomat skotské národnosti
 Flora Drummond (1878–1949) – britská sufražetka
 Irene Melville Drummondová (1905–1942) – australská armádní zdravotní sestra zabitá při masakru na ostrově Bangka
 Jon Drummond (* 1968) – americký sprinter, olympijský vítěz
 Markéta Drummondová (1340–1375) – druhá manželka Davida II. Skotského
 Tim Drummond (1940–2015) – americký baskytarista

Externí odkazy